Meutelet ist der Name von

 Patrick Meutelet (* 1951), französischer Politiker
 Victor Meutelet (* 1997), französischer Schauspieler